Bois-d'Arcy (Yonne)
Bois-d'Arcy (Yvelines)